La Frette kan syfta på:
 La Frette, Isère
 La Frette, Saône-et-Loire